Натуральне число 1670
 1670 рік до нашої ери
 1670 рік нашої ери